Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Steffi Graf e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Wendy Turnbull 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Assente

 Zina Garrison /  Lori McNeil (secondo turno)
 Laura Gildemeister /  Candy Reynolds (semifinali)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1987